Salmorejo puede hacer referencia a:

 Salmorejo, una crema tradicional de la zona de Córboba (España).
 Salmorejo, una salsa utilizada en platos típicos de las Islas Canarias.
 Salmorejo jarote, una variante del salmorejo cordobés.